Zeldin est un nom porté par :
 Alexander Zeldin (1985-), auteur et metteur en scène britannique.
 Lee Zeldin (1980-),  homme politique américain.
 Saydean Zeldin (1936-), physicienne, ingénieure logiciel et programmeuse américaine.
 Théodore Zeldin (1933-),  historien, sociologue et philosophe britannique.

Homonymie de patronyme